В статье даются сведения о составе Правительства Российской Федерации под председательством М. М. Касьянова, действовавшего в период с 17 мая 2000 года по 24 февраля 2004 года, в первый президентский срок Владимира Путина.

По мнению Пола Хлебникова, правительство Касьянова — одно из самых сильных в истории современного государства (Хлебников убит в 2004).

Структура Правительства утверждена Указом Президента Российской Федерации от 17.05.2000 № 867 «О структуре федеральных органов исполнительной власти».

Список министерств, действовавших в 2000—2004 годах, см. в статье Структура федеральных органов исполнительной власти (2000—2008).

Новые Министерства 
Курсивом выделены ведомства, подвергшиеся реорганизации (преобразованию, объединению, разделению) или упразднению в течение периода деятельности данного состава Правительства.

 Министерство по делам федерации, национальной и миграционной политики Российской Федерации (преобразовано из Министерства по делам федерации и национальностей Российской Федерации в результате его реорганизации c передачей части функций Министерства Российской Федерации по делам СНГ; упразднено Указом Президента РФ от 16.10.2001 № 1230 с распределением функций между Министерством внутренних дел РФ, Министерством иностранных дел РФ и Министерством экономического развития и торговли РФ)
 Министерство имущественных отношений Российской Федерации (преобразовано из Министерства государственного имущества Российской Федерации)
 Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации (образовано при реорганизации Министерства науки и технологий Российской Федерации с передачей части функций преобразуемых Министерства торговли Российской Федерации и Министерства экономики Российской Федерации)
 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (преобразовано из Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации)
 Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации (образовано путём объединения Министерства экономики Российской Федерации с Министерством торговли Российской Федерации и передачи ему части функций упраздняемого Министерства Российской Федерации по делам СНГ)
 Министерство энергетики Российской Федерации (преобразовано из Министерства топлива и энергетики Российской Федерации)
 Министерство Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму преобразовано в Государственный комитет РФ по физической культуре, спорту и туризму

Члены Правительства 
Наименования должностей членов Правительства приводятся так, как они официально именовались.

Примечания

См. также 
 Федеральные органы исполнительной власти РФ

Ссылки 
 Правительство Касьянова  на сайте «Политика»
 Правительство Касьянова  — сайт «Проект WMS»
 Госдума утвердила Михаила Касьянова в должности Председателя Правительства // Деловая пресса, 18 мая 2000. № 19 (50) 
 Lenta.ru: Касьянов распределил полномочия между заместителями 

Касьянов
2000 год в России
2001 год в России
2002 год в России
2003 год в России
2004 год в России
Михаил Касьянов